Шипувате — село, Харківська область, Великобурлуцький район, Шипуватська сільська рада
 Шипувате — селище, Харківська область, Великобурлуцький район, Шипуватська сільська рада
 Шипувате — залізнична станція Куп'янської дирекції залізничних перевезень.